Finchley Road – strada dei borghi di Barnet e Camden, Londra
 Finchley Road – stazione della metropolitana di Londra

Pagine correlate 
Finchley (disambigua)